Raymond de Saint-Gilles
 Raimond-Bérenger IV de Provence
 Raymond VI de Toulouse
 Raymond IV de Tripoli
 Raymond IV (évêque)